Резки — деревня в Белоруссии, Могилёвская область, Быховский район, Холстовский сельсовет
 Резки — село на Украине, Ровненская область, Дубровицкий район, Великоозерянский сельский совет